Flüchtlingspakt steht für:
 UN-Flüchtlingspakt, siehe Globaler Pakt für Flüchtlinge
 Abkommen zwischen der EU und der Türkei, siehe Flüchtlingskrise in Europa ab 2015# Abkommen mit der Türkei